Константин III:
 Константин III (узурпатор) — римский военачальник, провозглашённый императором британскими легионами в 407 году и казнённый в 411 году;
 Константин III (король бриттов) — легендарный король бриттов VI века;
 Константин III Ираклий (612—641) — император Византии (февраль-май 641 года);
 Константин III (король Шотландии) — король Шотландии (995—997);
 Константин III Лихуд — константинопольский патриарх (1059—1063);
 Константин III, князь Мухранский (ок. 1696 1756) — батони Мухрани (1735—1756);
 Константин (III) Маврокордат (1711—1769) — господарь Валахии (и Молдавии)

См. также 
 Костандин III
 Константин I (значения)
 Константин II (значения)
 Константин IV (значения)
 Константин V (значения)
 Константин VI